Voo El Al 402 (1955), abatido após perder-se no espaço aéreo búlgaro
 Voo Canadian Pacific Air Lines 402 (1966), um DC-8 que caiu ao pousar em Tóquio em condições de baixa visibilidade
 Voo TAM 402 (1996), um Fokker 100 com reversor defeituoso que caiu após decolar do Aeroporto de São Paulo-Congonhas

0402